Пяски ( — ):

 Пяски — город в Польше, входит в Люблинское воеводство.
 Пяски — сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Гостыньский повят, Великопольское воеводство.

См. также